Paramassariothea är ett släkte av svampar. Paramassariothea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paramassariothea